Gallico ist der Familienname folgender Personen:

Paolo Gallico (1868–1955), italienisch-amerikanischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
Paul Gallico (1897–1976), US-amerikanischer Schriftsteller